Wolfsfeld bezeichnet:

 Wolfsfeld (Kastl), ein Gemeindeteil von Kastl (Lauterachtal) im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Wolfsfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Wolfsfeld (1884–1956), deutscher Maler, Grafiker und Professor für Radierkunst
 Johann Friedrich Wilhelm von Neumann zu Wolfsfeld (1699–1768), juristischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Wolfsfelde
 Wolfsfelden